Léon Benouville ist der Name folgender Personen:

* Léon Benouville (Maler) (François-Léon Benouville; 1821–1859), französischer Maler
 Léon Benouville (Architekt) (1860–1903), französischer Architekt